Rui Nogueira é um jornalista brasileiro. Nogueira dirigiu a Fundação Padre Anchieta e foi editor da revista Primeira Leitura.

Atualmente, Rui Nogueira é chefe de redação, repórter e colunista do jornal O Estado de S. Paulo.

Jornalistas do Brasil
Brasileiros de ascendência portuguesa
Colunistas do jornal O Estado de S. Paulo